Mitt enda liv kan syfta på:

 Mitt enda liv (show) – av och med Jonas Gardell